Типпелига 1998 () — 54-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1998
Норвегия
1998 год в Норвегии